Мата де Платано има више значења:

 Мата де Платано (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мата де Платано, Пунта де Агва (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Платано (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Платано (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Платано (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Платано (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Платано, Лос Куадрос (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Мата де Платано (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Платано (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мата де Платано (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику